Прачуапкхирикхан:

 Прачуапкхирикхан — одна из 77-и провинций Таиланда, расположена вдоль побережья Сиамского залива.
 Прачуапкхирикхан — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.